Баня Касум-бека () — старинная баня, расположенная в исторической части города Баку (Азербайджан), Ичери-шехере, близ Сальянских ворот бакинской крепости (улица Вели Мамедова, 4). Построена в XVIII—XIX вв.

В простонародье баня была известна под названием «Сладкая баня», в связи с тем, что в бане вместе с чаем подавали сладости.

По своей структуре и планировке баня относится к образцам местной традиционной архитектуры. Здесь имеются вестибюль, раздевальня, купальня, бассейн и истопка. Крестообразный купол покрывает раздевальню и купальню.

Баня снабжалась водой и нагревалась с помощью керамических труб, которые расположены в стенах и под полом.

В 1970 году здание бани было реставрировано, после чего здесь начала функционировать так называемая «Зелёная аптека».

Согласно распоряжению Кабинета Министров Азербайджанской Республики об исторических и культурных памятниках баня Касум-бека является «памятником истории и культуры национального значения»

Примечания 

Бани Баку
Архитектура XVIII века
Ичери-шехер
Ширвано-апшеронская архитектурная школа